Баже-ле-Шатель — кантон во Франции.
 Баже-ле-Шатель — коммуна во Франции.